Голова́нов (Голова́нова) — распространённая русская фамилия. Известные носители:

Голованов 
 
 Голованов, Алексей Иванович (род. 1940) — советский хоккеист.
 
 Голованов, Борис Михайлович (1938—2012) — российский писатель.
 
 
 
 
 Голованов, Григорий Васильевич (1901—1979) — советский военный деятель.
 Голованов, Денис Юрьевич (род. 1979) — российский теннисист.
 Голованов, Евгений Александрович (род. 1982) — российский борец.
 Голованов, Иван Фёдорович (1876—1934) — агроном, депутат Государственной думы II созыва.
 Голованов, Кирилл Павлович (1925—1998) — советский и российский писатель, журналист, капитан 3-го ранга.
 Голованов, Лев Викторович (1926—2015) — советский и российский артист балета, танцовщик, хореограф, педагог.
 
 
 Голованов, Николай Семёнович (1891—1953) — советский дирижёр, пианист, хормейстер, композитор и педагог.
 Голованов, Олег Сергеевич (1934—2019) — советский спортсмен и тренер (академическая гребля).
 Голованов, Павел Николаевич (1929—2010) — деятель советских спецслужб, полковник; лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
 Голованов, Сергей Петрович (1909—1990) — советский актёр.
 Голованов, Станислав Владиславович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Голованов, Юрий Николаевич (1911—1972) — главный инженер и главный металлург завода № 12.
 Голованов, Ярослав Кириллович (1932—2003) — советский журналист, писатель и популяризатор науки.

